1 ноября — Ншан Дарбинян (74) — Герой Советского Союза.
 2 ноября — Александр Головня (70) — Герой Советского Союза.
 2 ноября — Ева Кессиди (33) — американская певица, получившая известность благодаря собственной интерпретации известных песен в стиле джаз, блюз, фолк, госпел, кантри и поп.
 3 ноября — Жан-Бедель Бокасса (75) — президент Центральноафриканской Республики с 1 января 1966 по 4 декабря 1976, а затем император Бокасса I с 4 декабря 1976 по 20 сентября 1979.
 3 ноября — Пол Тейтум (41) — американский бизнесмен, один из совладельцев московской гостиницы «Рэдиссон Славянская»; убит.
 3 ноября — Евгений Щербань (50) — украинский политик и бизнесмен.
 4 ноября — Константин Локтев (63) — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР.
 4 ноября — Василий Матасов (73) — Герой Советского Союза.
 5 ноября — Валентин Сугрин (74) — Герой Советского Союза.
 7 ноября — Виктор Кочеров (72) — Герой Советского Союза.
 7 ноября — Тимофей Павлов (92) — Герой Советского Союза.
 9 ноября — Фёдор Горячев (91) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Новосибирского областного комитета КПСС (1964-1978), Герой Социалистического Труда.
 9 ноября — Юрий Егоров (73) — советский и украинский учёный, кандидат физико-математических наук, доктор химических наук.
 10 ноября — Имам Алимсултанов — чеченский певец, автор и исполнитель песен.
 10 ноября — Николай Апухтин (72) — артист балета, педагог.
 10 ноября — Юрий Бухалов (75) — советский и украинский партийный деятель и учёный-философ.
 10 ноября — Роберт Третьяков — украинский поэт.
 12 ноября — Витаутас Жалакявичюс (66) — литовский кинорежиссёр, драматург и сценарист («Никто не хотел умирать» (1966), и др.)
 12 ноября — Анатолий Майсеня (37) — белорусский журналист и политолог.
 14 ноября — Михаил Коптев (74) — Герой Советского Союза.
 15 ноября — Иосиф Свидинский (78) — Герой Советского Союза.
 17 ноября — Иван Герасимов (71) — советский военный, полный кавалер ордена Славы.
 17 ноября — Евсей Россихин (83) — Полный кавалер Ордена Славы. 
 18 ноября — Зиновий Гердт (80) — советский и российский актёр, чтец, народный артист СССР (1990).
 20 ноября — Николай Исаенко (80) — Герой Советского Союза.
 22 ноября — Лев Зацепа (80) — Герой Советского Союза.
 22 ноября — Эрих Пицка (81) — австрийский валторнист, композитор и музыкальный педагог.
 24 ноября — Альберт Вейник (77) — член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР, доктор технических наук, профессор.
 24 ноября — Пётр Руднев (71) — российский литературовед.
 24 ноября — Эдисон Денисов (67) — российский композитор, музыковед, общественный деятель, заслуженный деятель искусств России (1990), народный артист России (1995).
 25 ноября — Сурен Петросян (79) — командир батальона 5-й гвардейской воздушно-десантной бригады 52-й армии 2-го Украинского фронта, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 25 ноября — Василий Руднев (70) — Герой Советского Союза.
 25 ноября — Амир Хайдаров (85) — Герой Советского Союза.
 26 ноября — Пимен Колесников (90) — Герой Советского Союза.
 26 ноября — Николай Овсянников (93) — Герой Советского Союза.
 26 ноября — Филипп Хиршхорн (50) — латвийско-бельгийский скрипач.
 27 ноября — Поликарп Шафета (60) — украинский и советский журналист, редактор, публицист, писатель.
 29 ноября — Александр Иванов (77) — Герой Советского Союза.
 29 ноября — Алихан Чокин (71) — советский и казахстанский гигиенист, историк медицины.
 30 ноября — Тайни Тим (64) — американский музыкант, певец, композитор

Примечания